Люси́нда Ки́нгсбери Дже́нни (; 23 апреля 1954, Лонг-Айленд-Сити, Куинс, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США) — американская  и .

Биография и карьера 
Люсинда Кингсбери Дженни родилась 23 апреля 1954 года в Лонг-Айленд-Сити (боро Куинс, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США).

Дженни начала карьеру театральной актрисы в конце 1970-х годов. Её первой киноработой стала роль в фильме «Самозванцы» в 1979 году. С тех пор она сыграла ещё более чем в 85-ти фильмах и телесериалах.

В 1989—1991 годы Люсинда была замужем за Джоном Генри Суонгером-третьим. Вскоре после развода со Суонгером, Дженни начала встречаться с актёром Биллом Моусли, от которого в 1999 году она родила дочь — Мэрион Моусли, ставшую актрисой. 14 февраля 2017 года Дженни и Моусли поженились после длительного романа.

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США